Castells
 2 de 9 amb folre
 2 de 9 amb folre i manilles